Lluveras (Puerto Rico) - plaats in Puerto Rico
 Lluveras (Uruguay) - plaats in Uruguay